Свинаре́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Свинаренко, Дмитрий Михайлович (1911—1975) — Герой Социалистического Труда (1958).
 Свинаренко, Игорь Николаевич (1957—2022) — советский и российский журналист, издатель, колумнист, медиаменеджер.
 Свинаренко, Пётр Григорьевич (1911—1942) — советский партийный и государственный деятель.
 Свинаренко, Сергей (род. 1996) — молдавский футболист.